Дитячий конкурс пісні Євробачення 2008 — другий дитячий конкурс пісні Євробачення, відбувся 2008 року у Лімасолі, Кіпр.

Перше місце посів гурт від Грузії «Bzikebi» () з піснею «Bzzz».

Україна  

Представник від України — Вікторія Петрик посіла друге місце

Результати голосування

Див. також 

 Дитячий конкурс пісні Євробачення

Примітки

Джерела 

 Офіційний сайт дитячого конкурсу пісні Євробачення 
 "Детское Евровидение" на ESCKaz.com 

Дитячий пісенний конкурс Євробачення
2008 у телебаченні